est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcène
 allylamine, numéro CAS 
 N-méthylvinylamine, numéro CAS 
 1-méthyléthénylamine, numéro CAS 
 Imine
 (Z)-N-éthylidène-méthanamine, numéro CAS 
Composé cyclique
 azétidine, numéro CAS 
 1-méthyl-aziridine, numéro CAS 
  2-méthyl-aziridine, numéro CAS , racémique
 cis-2-méthyl-aziridine ou (2S)-2-méthyl-aziridine, numéro CAS 
 trans-2-méthyl-aziridine ou (2R)-2-méthyl-aziridine, numéro CAS 
 cyclopropylamine, numéro CAS